Tetsu es un nombre japonés masculino. Puede referirse a:

 Tetsu Inada (nacido en 1972), un seiyū.
 Tetsu Inoue, un productor.
 Tetsu Katayama (1887–1978), 46º primer ministro de Japón.
 Tetsu Sawaki (nacido en 1982), un actor.
 Tetsu Shiratori (nacido en 1972), un seiyū.
 Tetsu Takano (nacido en 1972), un músico de la banda MALICE MIZER.
 Tetsu Yamauchi (nacido en 1946), nombre real Tetsuo Yamauchi, músico.
 Tetsu Yano (1923–2004), escritor de ciencia ficción.
 Tetsuya (nacido 1969), antiguamente conocido como Tetsu69, un músico de la banda L'Arc~en~Ciel.
 Tetsuzō Iwamoto (1916–1955), as de la aviación japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

Nombres japoneses